Valdo peut faire référence à :

Prénom 
 Valdo Cândido de Oliveira Filho (1961-), footballeur international brésilien.
 Erivaldo Antonio Saraiva (1980-), dit Valdo, footballeur brésilien.
 Valmiro Lopes Rocha (1981-), dit Valdo, footballeur international capverdien.
 Valdo Cilli, chanteur franco-italien.

Patronyme 

 José Dolores Estrada Valdo (1792-1869), militaire nicaraguayen.
 Pierre Valdo ou Vaudès (vers 1140-vers 1206), fondateur du mouvement religieux des Vaudois.